Juan Bautista Alberdi ist der Name folgender Personen:

* Juan Bautista Alberdi (1810–1884), argentinischer Politiker, Diplomat und Schriftsteller

Juan Bautista Alberdi bezeichnet:

 Juan Bautista Alberdi (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Juan Bautista Alberdi (Tucumán), Stadt in der Provinz Tucumán, Argentinien
 Departamento Juan Bautista Alberdi, Verwaltungseinheit der Provinz Tucumán, Argentinien